Działoszyce (plaats), plaats in Polen
 Działoszyce (gemeente), gemeente in Polen